Симарон има више значења:
 Округ Симарон (Оклахома)
 Симарон (Канзас)
 Симарон (Нови Мексико)
 Симарон, река у САД, притока Арканзаса
 Симарон, река у САД, притока Канадијена
 Симарон